El Coyulito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Coyulito, Oaxaca, Santa María Zacatepec, 
 El Coyulito, Guerrero, Metlatónoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar